Уровень преступности в Нью-Йорке вырос в 1980-х и начале 1990-х годов, когда начался хит продажи крэка, но с 1991 года начал снижаться , и с 2017 года уровень преступности является одним из самых низких в крупных городах Соединённых Штатов Америки.

В течение 1990-х годов Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) принял , систему защиты от разбитых окон и другие стратегии в качестве основной меры по снижению уровня преступности.  Резкое снижение уровня преступности в городе было по-разному связано с рядом факторов, включая прекращение хита продаж крэка, легализацию абортов  и снижение отравления свинцом у детей.

Согласно рейтингу The Economist за 2015 год из 50 городов Нью-Йорк стал 10-м из самых безопасных городов в мире, а также 28-м по безопасности в мире.   В 2017 году было зафиксировано 290 убийств — самое низкое число с 1940-х годов.

Количество убийств по годам

Источники